Wilsford – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Wilsford (Pewsey Vale) – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)
 Wilsford (Wilsford cum Lake) – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)
 Wilsford cum Lake – civil parish